Sébastien Dermigny (né le  à Paris en France) est un joueur franco-suisse de hockey sur glace devenu entraîneur.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 1999 au Rouen hockey élite 76. Après avoir joué plusieurs saisons en Ligue Nationale B, il revient en France. Lors de la saison 2006-2007, il signe avec les Diables Rouges de Briançon. Les briançonnais terminent troisièmes de la saison régulière de la Ligue Magnus. Lors des demi-finales, ils sont battus trois victoires à deux contre le futur vainqueur Grenoble. En 2007-2008, l'équipe perd en finale de la Coupe de la Ligue et en finale de la Ligue Magnus contre les Dragons de Rouen.

En 2008-2009, l'équipe est battue en huitième de finale de la Coupe de France chez les Ducs de Dijon 3-1. Elle s'incline en finale de Coupe de la Ligue contre les Brûleurs de Loups de Grenoble 4-3 après prolongation. Les briançonnais, premiers de la saison régulière, sont défaits trois victoires à une en finale de la Ligue Magnus contre cette même équipe. Les grenoblois réalisent le quadruplé avec en plus le match des champions et la Coupe de France.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de France de hockey sur glace en sélection jeunes et seniors.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000 || Rouen hockey élite 76 || Ligue Magnus ||16||0||0||0||0|| ||  ||  ||  || 
|-
| 2000-2001 || Jets de Viry-Essonne || Ligue Magnus ||28||3||7||10|| ||3||0||1||1|| 
|-
| 2001-2002 || HC Lugano || LNA ||1||0||0||0||0|| ||  ||  ||  || 
|-
| 2001-2002 || Lausanne Hockey Club || LNA ||13||0||0||0||8|| ||  ||  ||  || 
|-
| 2001-2002 || Genève-Servette Hockey Club || LNB ||21||2||0||2||22||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2002-2003 || HC Ajoie || LNB ||38||3||7||10||48||5||1||0||1||4 
|-
| 2003-2004 || HC Ajoie || LNB ||39||0||3||3||24||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2003-2004 || Mont-Blanc Hockey Club || Division 1 ||3||0||2||2||2||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2004-2005 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB ||44||3||3||6||38||4||0||1||1||14 
|-
| 2005-2006 ||Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus ||26||0||0||0||24||9||0||0||0||35
|-
| 2006-2007 ||Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus ||25||0||2||2||95||7||1||0||1||6
|-
| 2007-2008 ||Diables Rouges de Briançon || Ligue Magnus ||26||0||2||2||28||9||0||0||0||10 
|-
| 2008-2009 ||Diables Rouges de Briançon || Ligue Magnus || 26|| 0|| 2|| 2|| 6|| 11|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2008-2009 ||Diables Rouges de Briançon || CdF || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| 2008-2009 ||Diables Rouges de Briançon || CdlL || 11|| 0|| 0|| 0|| 14|| || || || ||
|-
| 2009-2010 ||Neuilly-sur-Marne || Ligue Magnus || 24|| 2|| 6|| 8|| 44|| 5|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2009-2010 ||Neuilly-sur-Marne || CdF || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 2009-2010 ||Neuilly-sur-Marne || CdlL || 5|| 0|| 0|| 0|| 14|| || || || || 
|-
| 2010-2011 || Neuilly-sur-Marne || Division 1 || 23|| 3|| 0|| 3|| 30|| 7|| 1|| 0|| 1|| 12
|-
| 2011-2012 || Français Volants || Division 2 || 16|| 8|| 8|| 16|| 95|| 5|| 2|| 3|| 5|| 16

Au niveau international 

| 1998 ||France Junior|| CE Jr. B ||3||1||1||2||2
|-
| 1999 ||France 18 ans|| CM 18 ans B ||5||3||1||4||8
|-
| 2000 ||France Junior|| CM Jr. B ||5||1||2||3||16
|-
| 2001 ||France Junior|| CM Jr. D1 ||5||1||0||1||18
|-
| 2001 ||France|| CM D1 ||5||0||0||0||4

Références 

Naissance en janvier 1981
Naissance à Paris
Joueur international français de hockey sur glace
Entraîneur français de hockey sur glace
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du HC Lugano
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du Hockey Club Mont-Blanc
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du Viry-Châtillon Essonne Hockey
Joueur du Hockey Club Neuilly-sur-Marne 93
Joueur du HC Ajoie
Joueur des Français volants de Paris
Défenseur de hockey sur glace